

Гінгем — місто, штат Массачусетс
 Гінгем — місто, штат Монтана
 Гінгем — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Гінгем — переписна місцевість, штат Вісконсин

Див. також 
 Генгам